Carlo Tolotti – matematico italiano
 Francesco Tolotti – politico italiano
 Gustavo Tolotti – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano